Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2019 для зоны КОНКАКАФ — континентальный турнир по пляжному футболу, который пройдет с 13 по 19 мая 2019 года в Пуэрто-Вальярте, Мексика.

Участвующие команды 
Ниже представлены команды, которые примут участие в турнире:

  (Хозяева)

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019